Union Square kan avse:

Geografi USA
 Union Square (Allston) i Boston, Massachusetts
 Union Square (Baltimore) i Maryland
 Union Square (New York City)
 Union Square, San Francisco, Kalifornien
 Union Square (Seattle) i Washington
 Union Square (Somerville) i Massachusetts

Annat
 Union Square (Hongkong)
 Union Square (TV-serie), en NBC komediserie
 Union Square (musikgrupp), ett band från Falkenberg